Keiichi Zaizen (財前 恵一, Zaizen Keiichi ;Muroran, 17 juni 1968) is een Japans voormalig voetballer. Hij stond onder contract bij Nissan Motors, Yokohama F·Marinos, Kashiwa Reysol en Consadole Sapporo

Statistieken

Externe link

  Statistieken van Keiichi Zaizen op jsgoal.jp

Japans voetballer
Japans voetbalcoach